Карина — женское имя.
 (491) Карина — астероид, открытый в 1902 году.
 Карина — река на Камчатке, левый приток Еловки.
 Карина — один из вариантов названия кустарника Ирга со съедобными плодами.
 Карина (María Isabel Bárbara Llaudés Santiago) — испанская певица.
 Стримерша Карина — российский видеоблогер, летсплеер.